

Sigle 
 United National Party  – Partito Nazionale Unito, partito politico dello Sri Lanka

Codici 
 unp – vecchio codice ISO 639-3 della lingua worora